Анау, Енев (Анау, колишній Аннау; туркм. Änew) — місто в Туркменістані, центр Ахалського велаяту Туркмениістану. 
 Те-Анау (озеро) — озеро в Новій Зеландії, що лежить на південному заході Південного острова.